Бендавид () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бендавид, Лазарус (1762—1832) — немецкий философ, математик и педагог; популяризатор философии Канта.
 Бендавид, Марк — канадский кино- и телеактёр.
 Бендавид-Вал, Авром (род. 1942) — американский писатель и экономист.